Такмичење у пливању у дисциплини 200 метара слободним стилом за жене на Светском првенству у пливању 2015. одржано је 4. августа (квалификације и полуфинала) и 5. августа (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Казањске арене у граду Казању (Русија).

За трке су биле пријављене укупно 64 такмичарке из 53 земље.

Титулу светске првакиње из 2013. није успела да одбрани америчка пливачица Миси Френклин која је у финалној трци заузела треће место са 33 стота дела секунде заостатка над новом светском првакињом Кејти Ледеки. Сребрну медаљу освојила је Федерика Пелегрини из Италије.

Репрезентативка Србије Катарина Симоновић наступила је у квалификацијама где је са временом од 2:03,21 минута заузела 44. место, и није се пласирала у полуфинале овог такмичења.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током трајања такмичења у овој дисциплини постављен је тек један нови национални рекорд.

Земље учеснице 
За трке на 200 метара слободним стилом биле су пријављене укупно 64 такмичарке из 53 земље, а свака од земаља могла је да пријави максимално две такмичарке по утрци.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (5)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Квалификације 
У квалификацијама се пливало у 7 квалификационих група са по 10 такмичарки у свакој од група, изузев прве групе у којој су наступиле 4 девојке. Пласман у полуфинале обезбедило је 16 такмичарки који су у квалификацијама оствариле најбоља времена.

Квалификационе трке пливане су 4. августа у јутарњем делу програма, са почетком у 9:49 по локалном времену.

Напомена: КВ - квалификација; НР - национални рекорд; НН - није наступила.

Полуфинала 
Полуфиналне трке пливане су 4. августа у вечерњем делу програма, са почетком прве трке у 18:44 по локалном времену. Пласман у финале обезбедило је 8 такмичарки са најбољим временима у полуфиналима.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Напомена: КВ - квалификација

Финале 

Финална трка пливана је 5. августа у вечерњем делу програма, са почетком у 18:01 по локалном времену.

Види још 
 Пливање
 Светско првенство у пливању 2015.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2015.